Boock (Altmark), een gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
Boock (Vorpommern), een gemeente in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren